{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2007
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|12 – 19 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|7ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Guillermo Cañas
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Lukáš Dlouhý  /  Pavel Vízner
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2006 
| align="right" |2008 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2007 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP International, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

 Guillermo Cañas venceu  Juan Carlos Ferrero 46–7, 2–6

Duplas

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner''' venceram  Albert Montañés /  Rubén Ramírez Hidalgo 6–2, 7–64

Ligações externas 
 

 
2007
Costa do Sauipe